Сергиевское сельское поселение — название ряда муниципальных образований в России:

Адыгея 
 Сергиевское сельское поселение — входит в Гиагинский район

Белгородская область 
 Сергиевское сельское поселение — упразднённое в 2007 году муниципальное образование, ныне часть Губкинского городского округа.
 Сергиевское сельское поселение — входит в Краснояружский район

Волгоградская область 
 Сергиевское сельское поселение — входит в Даниловский район

Краснодарский край 
 Сергиевское сельское поселение — входит в Кореновский район

Орловская область 
 Сергиевское сельское поселение — входит в Ливенский район

Саратовская область 
 Сергиевское муниципальное образование — входит в Калининский район

Тульская область 
 Сергиевское сельское поселение — входит в Куркинский район

См. также 
 Сергиевское
 Сергиевский сельсовет